Журнал Rolling Stone (выпуск № 963) опубликовал список 500 лучших песен всех времён 9 декабря 2004 года. Список был составлен на основе опроса 172 известных музыкантов и музыкальных критиков. Список состоит преимущественно из американских и британских исполнителей: из 500 песен 357 из США и 117 из Британии. Канада занимает третье место по количеству представленных исполнителей с десятью песнями, за ней следует Ирландия с восемью. Список включает только одну песню не на английском языке («La Bamba», 345-я позиция в списке 2004 года и 354-я в списке 2011 года) и три песни XXI века. Песня Мадди Уотерса «Rollin’ Stone» является самой старой в списке (1948 год) и занимает 465-ю позицию. Самая поздняя песня — «Moment of Surrender» группы U2 2009 года (160-я позиция). Песня «Mr. Tambourine Man» представлена дважды: в оригинале от Боба Дилана (107-я позиция) и кавер-версии группы The Byrds (79-я позиция); то же и с «Blue Suede Shoes»: в исполнении Карла Перкинса (95-я позиция) и Элвиса Пресли (430-я позиция); то же и с «Walk This Way»: в исполнении Run DMC (293-я позиция) и Aerosmith (346-я позиция).

В списке больше всего песен The Beatles — 23, — и лишь одна из них среди первых десяти (в отличие от списка 500 лучших альбомов всех времён журнала Rolling Stone, где в первую десятку входят четыре их альбома). За Beatles следуют The Rolling Stones (14 песен); Боб Дилан, который также занимает первую строчку с песней «Like a Rolling Stone», (13 записей); Элвис Пресли (11 записей); U2 (8 записей); The Beach Boys и Джими Хендрикс (по семь песен) и Чак Берри, Джеймс Браун, Prince, Led Zeppelin и Sly & the Family Stone (по шесть записей).

Продюсером, выпустившим наибольшее число лучших песен, согласно списку, несомненно, является Джордж Мартин. В список вошли 24 песни, спродюсированные под его руководством (позиции 8, 13, 16, 20, 23, 28, 29, 64, 76, 83, 136, 138, 140, 154, 186, 205, 278, 295, 311, 370, 394, 456, 469). Продюсерами 15 песен являются братья Леонард Чесс и Фил Чесс (позиции 7, 18, 62, 97, 129, 133, 221, 226, 230, 277, 291, 368, 378, 383, 465). Двенадцать песен были спродюсированы Джерри Векслером (позиции 5, 10, 127, 135, 189, 239, 242, 252, 254, 352, 441, 476). Джимми Миллер выступил в качестве продюсера или сопродюсера 10 песен списка (позиции 32, 38, 101, 116, 125, 247, 301, 343, 433, 495). Восемь песен списка спродюсировал Фил Спектор (позиции 3, 22, 33, 34, 267, 269, 374, 460); кроме того, Фил Спектор выполнил ремикс и перевыпуск песни The Beatles Let It Be, ранее записанной и выпущенной Джорджем Мартином. 8 песен списка выпущены продюсерским дуэтом Брайана Холланда и Ламонта Дозье (позиции 209, 332, 348, 367, 400, 422, 470, 475). Тандем продюсеров Джерри Либера и Майка Столлера пополнил список 7 хитами (позиции 114, 122, 184, 196, 284, 358, 421). Также в 7 песнях списка выступил в качестве продюсера или сопродюсера Принс (позиции 52, 109, 144, 165, 215, 304, 464). Брайан Уилсон является продюсером 7 песен списка (позиции 6, 25, 72, 178, 212, 214, 276). 7 песен были выпущены Стивом Шоулзом (позиции 19, 45, 67, 200, 361, 430, 444). Остальные продюсеры, представленные в списке, имеют менее 7 позиций.

В мае 2010 года, апреле 2011 года, а затем в сентябре 2021 списки были обновлены (в 2010 и 2011 — незначительно, а в 2021 был выпущен, по сути, новый список).

Список 2011 года 

26 песен вошли в список лучших песен 2004 года, но не попали в обновлённый список 2011 года:

Первая десятка списка 2021 года 
Ниже приведена первая десятка обновлённого списка 2021 года.

См. также 
 500 величайших песен всех времён по версии журнала New Musical Express

Примечания 

500 величайших песен
Списки песен
Музыкальные таблоиды
Газетные и журнальные публикации